Aveyron je lahko:

 Aveyron, departma v južni Franciji, imenovan po reki Aveyron.
 Aveyron, 224 km dolga francoska reka, desni pritok Tarna.